АЭС Энрико Ферми — название следующих атомных электростанций:
 АЭС Энрико Ферми — действующая атомная электростанция на северо-востоке США.
 АЭС Энрико Ферми — закрытая атомная электростанция на северо-западе Италии.